Fluff peut faire référence à :

Musique 

 , groupe de punk rock suédois ;
 , festival tchèque de punk hardcore.

Surnom 

  (1927-2006), disc jockey et animateur de radio australo-britannique ;
  (né en 1948), caddie américain.

Autres 

 le , texte décrivant le cadre d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo ;
 Marshmallow Fluff, marque américaine de pâte de guimauve ;
 , association d'artistes américaine.

Voir aussi 

 
 Fluffer